Desmarests vijgpapegaai
 Dubbeloogvijgpapegaai
 Edwards' vijgpapegaai
 Oranjeborstvijgpapegaai
 Salvadori's vijgpapegaai